En Pologne, Magdalenki peut désigner :

 Magdalenki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Magdalenki, un village de la voïvodie de Łódź.